Biografies:
 Arquimedes de Siracusa fou un cèlebre científic de l'antiga Magna Grècia.
 Arquimedes de Tralles fou un escriptor de l'antiga Grècia.
 Arquímedes Puccio fou un criminal argentí del .
 Ciència i tecnologia: múltiples conceptes duen el nom d'Arquimedes de Siracusa com els següents
 Física:
 El principi d'Arquimedes és un principi sobre estàtica de fluids.
 El nombre d'Arquimedes és una constant física de mecànica de fluids.
 Matemàtiques:
 La constant d'Arquimedes o nombre π és una constant geomètrica, relació entre el perímetre i el diàmetre d'una circumferència.
 L'axioma d'Arquimedes o propietat arquimediana és un axioma en la teoria de l'ordre.
 L'espiral d'Arquimedes és una figura geomètrica espiral.
 Un políedre arquimedià és un tipus de políedre de la geometria de l'espai.
 La tessel·lació d'Arquimedes és un tipus de tessel·lació regular del pla.
 El Problema dels bous d'Arquimedes és un problema d'equacions diofàntiques.
 Enginyeria:
 El caragol d'Arquimedes és una màquina usada com a bomba.
 L'el·lipsògraf d'Arquimedes és una màquina per a traçar el·lipses.
 Acorn Archimedes va ser un ordinador personal dels anys 1980.
 Geografia
 Els Montes Arquimedes són una serralada de la Lluna.
 El cràter Arquimedes és un cràter de la Lluna.
 Arqueologia:
 El Palimpsest d'Arquimedes és un document antic sobre matemàtiques.
 Art:
 Arquimedes és una pintura del pintor valencià Josep de Ribera.
 El Principi d'Arquimedes és una obra teatral del dramaturg català Josep Maria Miró i Coromina.
 El principio de Arquímedes és un film espanyol dirigit per Gerardo Herrero.
 Il piccolo Archimede és un film italià dirigit per Gianni Amelio.

Vegeu també 
 :Categoria:Arquimedes